Drechterland (ambacht), een ambacht en voormalig waterschap in West-Friesland
 Drechterland (gemeente)